Goszczanów (gemeente), een landgemeente in woiwodschap Łódź, in powiat Sieradzki
 Goszczanów (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente